Jean-Louis Vallas (1901-1995) – poeta e scrittore francese
 Paul Vallas (1953) - politico statunitense
 Spyridōn Vallas (1981) – ex calciatore greco
 Vladimīros Vallas (1912-1988) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo greco